

Comuni
 Biała – comune del Voivodato di Opole
 Biała – comune del Voivodato di Łódź
 Biała Piska – comune del Voivodato della Varmia-Masuria
 Biała Podlaska – comune del Voivodato di Lublino
 Biała Podlaska (comune rurale) – comune rurale del Voivodato di Lublino 
 Biała Rawska – comune del Voivodato di Łódź

Fiumi
 Biała – fiume del Voivodato della Slesia affluente della Vistola